Caronia (Italië), de plaats Caronia op Sicilië in Italië
 Caronia (schip, 1905), SS Caronia, een schip van Cunard Line uit 1903 dat werd gesloopt in 1933
 Caronia (schip, 1948), RMS Caronia, een schip van Cunard Line uit 1946 dat in 1969 ontplofte
 Caronia III, MS Caronia, een schip van Cunard Line uit 1999